Die Perform Players Championship Finals 2011 war die dritte Austragung des von der Professional Darts Corporation ausgetragenen Darts-Majorturniers. Es war das Finale der vergangenen Players Championship-Saison und wurde vom 3. bis zum 6. Februar 2011 im Doncaster Dome in der englischen Stadt Doncaster. Da die Players Championship Finals ab diesem Jahr ans Ende der Saison verlegt wurden, fand das Turnier 2011 zweimal statt.

Titelverteidiger Paul Nicholson konnte sich nicht für das Turnier qualifizieren. Sieger wurde die Englische Darts-Legende Phil Taylor, welcher sich im Finale knapp gegen den Schotten Gary Anderson mit 13:12 durchsetzen konnte.

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier mit insgesamt 32 Teilnehmern wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Bei dem Turnier war jeder der Teilnehmer gesetzt. In der ersten Runde spielte man über eine Distanz von Best of 11 Legs. In der zweiten Runde waren 8 Legs zum Sieg nötig. Im Viertelfinale lautete die Distanz: Best of 17 Legs. Die Halbfinale wurden im Modus Best of 19 Legs, während im Finale über die Distanz Best of 25 Legs der Sieger gekürt wird.

Teilnehmer 
Für die Players Championship Finals 2011 (1) waren die besten 32 Spieler der PDC Players Championship Order of Merit nach dem letzten Turnier der Players Championships 2010 qualifiziert.

  Simon Whitlock
  Gary Anderson
  Colin Lloyd
  Phil Taylor
  Wes Newton
  Mark Walsh
  Jamie Caven
  Vincent van der Voort
  Adrian Lewis
  Ronnie Baxter
  Denis Ovens
  Mark Webster
  James Wade
  Andy Hamilton
  Wayne Jones
  Mervyn King
  Co Stompé
  Kevin Painter
  Dennis Priestley
  Mark Dudbridge
  Alan Tabern
  Colin Osborne
  Andy Smith
  Steve Beaton
  Terry Jenkins
  Barrie Bates
  Steve Farmer
  Richie Burnett
  Steve Brown
  Jelle Klaasen
  Justin Pipe
  Tony Eccles

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Endergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

2011 (Februar)
Dartveranstaltung 2011
Dartwettbewerb in Purfleet